Список самых высоких зданий Перу — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Перу с высотой от 80 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после места в списке, указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» обозначается год окончания строительных работ и введения здания в эксплуатацию .Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

См. также 
 Список самых высоких зданий Лимы
 Список самых высоких зданий Южной Америки

Ссылки 
 
 
 

Высота
Высота
Перу
Перу